Stocket ist der Name folgender Orte:

 Stocket (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Stocket (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

 Stocket (Gemeinde Manning), Ortschaft der Gemeinde Manning, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Stocket (Gemeinde Neulengbach), Ortschaft von Neulengbach, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Stocket (Gemeinde Bad Wimsbach-Neydharting), Ortschaft der Gemeinde Bad Wimsbach-Neydharting, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Stocket (Gemeinde Eschenau), Ortschaft der Gemeinde Eschenau im Hausruckkreis, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Stocket (Gemeinde Manning), Ortschaft der Gemeinde Manning, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Stocket (Gemeinde St. Florian), Ortschaft der Gemeinde St. Florian am Inn, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Stocket (Gemeinde St. Marienkirchen bei Schärding), Ortschaft der Gemeinde St. Marienkirchen bei Schärding, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Stocket (Gemeinde St. Marienkirchen am Hausruck), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde St. Marienkirchen am Hausruck, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Siehe auch:
 Stockett